Hünenburg, Hunneburg, Hunnenburg, Hunburg, Hunnenring, Hünenschanze oder Hunnenschanze sind volkstümliche Bezeichnungen für vor- und frühgeschichtliche Befestigungen, zumeist Wall- oder Fliehburgen. Die Bezeichnung ist jedoch kein Verweis auf die Hunnen. Als im Spätmittelalter die wahre Geschichte in Vergessenheit geraten war und angesichts der Steinmassen der Befestigungen, ging man davon aus, dass es Hünen bedurft hätte, um sie zu errichten.

Beispiele für Anlagen und Gebäude 
 Hünenburg (Baden) bei Achim, Landkreis Verden
 Hünenburg (Bad Pyrmont) bei Bad Pyrmont
 Hünenburg (Bad Waldliesborn)
 Hünenburg (Bielefeld) im Teutoburger Wald
 Hünenburg (Bomlitz) in Borg, Walsrode, Lüneburger Heide
 Hünenburg (Dransfeld) im Landkreis Göttingen
 Hünenburg (Emsbüren) in Emsbüren
 Hünenburg (Flarchheim) im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen
 Hünenburg (Gellinghausen) in Etteln
 Hünenburg (Hahnenberg) bei Brenken
 Hünenburg (Hemeln) bei Hemeln
 Hünenburg (Hohenrode) bei Hohenrode (Ortsteil von Rinteln)
 Hünenburg (Barbruch) bei Boke (Ortsteil von Delbrück)
 Hünenburg (Meschede) bei Meschede
 Hunnenburg (Murrhardt), auf der Gemarkung der Stadt Murrhardt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hühnenburg (Nieder-Waroldern) südlich Nieder-Waroldern auf der Gemarkungsgrenze mit Höringhausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hünenburg (Oeventrop) bei Oeventrop (Ortsteil von Arnsberg)
 Hünenburg (Ohle) in Plettenberg
 Hünenburg (Riemsloh) bei Melle im Landkreis Osnabrück
 Hünenburg (Rinteln) bei Rinteln
 Hünenburg (Stadtlohn) im Bockwinkel bei Stadtlohn
 Hünenburg (Steinbergen) bei Rinteln
 Hünenburg (Stöttinghausen) in Stöttinghausen (Ortsteil von Twistringen)
 Hünenburg (Vlotho) auf dem Paterberg bei Vlotho
 Hünenburg (Watenstedt), ringförmige Wallanlage in Watenstedt (Ortsteil von Gevensleben)
 Hünenburg bei Rumbeck, bei Arnsberg, Hochsauerlandkreis

Anlagen und Gebäude mit ähnlichen Namen 
 Burgstall Hunberg, abgegangene Burg in der Rhön, Bayern
 Hunburg (Betziesdorf), abgegangene Burg im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hunburg (Burgholz), Burgruine im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hunburg (Seulberg), villa rustica in Friedrichsdorf-Seulberg
 Hüneburg (Elsass), Burg bei Neuwiller-lès-Saverne, Elsass, Frankreich
 Hunneburg (Butzbach), Kohortenkastell in Butzbach
 Hunnenburg (Kuchen), Ringwallanlage bei Kuchen
 Hunnenburg (Goldberg), Ringwallanlage aus der Spätlatènezeit auf Höhenrücken des Goldberges südlich vom Stadtteil Amöneburg-Mardorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hunnenring (Otzenhausen), Ringwall in Otzenhausen (Ortsteil von Nonnweiler)
 Hunneschans, Ringwallanlage bei Uddel (Ortsteil von Apeldoorn) in den Niederlanden
 Heuneburg, vor- und frühgeschichtliche Höhensiedlung am Oberlauf der Donau
 Hünerburg, frühmittelalterliche, fränkische Ringwallanlage auf dem Hünerberg bei Kronberg
 Heunischenburg, steinerne Befestigung der späten Urnenfelderzeit nahe der Stadt Kronach

Sonstiges 
 Pseudonym von Friedrich Spieser, elsässischer Autonomist
 Hünenburg-Verlag, Verlagsprojekt des Vorgenannten, 1940–1944 in Straßburg, 1952–1957 in Stuttgart, bis 1972 in Burg Stettenfels
 Geschützter Landschaftsbestandteil Obstwiese an der Hünenburg

Siehe auch 
 Hünenberg
 Hüneburg

Burgentyp
 
!Hunenburg